Dorfstraße steht für:
 Dorfstraße (Berlin-Malchow)
 Dorfstraße (Berlin-Rahnsdorf), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Rahnsdorf

Siehe auch: